Vania Masías Málaga (Lima, Perú, 3 de enero de 1979) es una bailarina y coreógrafa peruana de ballet y danza contemporánea. Es Presidenta y Fundadora de la Asociación Cultural D1.

Biografía 
Nacida en Lima en 1979, es hija de Manuel Masías Marrou y Beatriz Málaga Checa. Es sobrina de la ex primera dama Clorinda Málaga y de la deportista Natalia Málaga. 

Vania Masías estudió en el Colegio Villa María de la ciudad de Lima 

Se inició en el Ballet en la escuela de Lucy Telge en 1987. Participó en el Concurso Latinoamericano Infantil de Ballet Infantil en dos oportunidades, ganando la primera vez Medalla de Plata y luego la Medalla de Oro. A los 15 años participó en el Prix de Lausanne, festival internacional de danza clásica.

Desde el año 1997, participó en roles de Primera Bailarina con el Ballet del Teatro Municipal de Lima. Posteriormente participó en obras de ballet como Don Quijote donde fue solista, y estudió en Cuba y en el Boston Ballet de Boston, donde bailó con el American School of Ballet. Masías pasó con honores los exámenes de la Royal Academy of Dancing, academia británica a la cual está afiliada la de Lucy Telge. Masías fue contratada en el Ballet Nacional de Irlanda.

Incursionó con éxito en la danza contemporánea con la destacada bailarina-coreógrafa Yvonne von Mollendorf, representando al Perú en festivales de las principales ciudades de Alemania, Italia, España y Aruba. 

Egresada de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico, fue alumna de intercambio de la Universidad de Maastricht en Holanda.

En 2005 fue seleccionada para formar parte de Cirque du Soleil luego de audiciones en Londres. Sin embargo, regresó a Lima y formó el grupo "Ángeles de Arena" con jóvenes acróbatas de las calles de Lima Fundó la Asociación Cultural D1 que está conformada por tres ejes de sostenibilidad, EscuelaD1 y ÁngelesD1 que son  la parte formativa y CREAD1 la parte artística innovadora en  proyectos creativos. 

A principios del 2006, formó parte del elenco de la obra musical Broadway Nights. En 2007, puso en escena la obra musical Mezcla, que fue relanzada en el 2008, como Mezclados y posteriormente como Más mezclados. Además realizó su primera obra anual desde Cuzco, Chaska, una historia andina.

En 2010, participó en la obra de teatro El musical 2010 producido por "Preludio Asociación Cultural" de Denisse Dibós.

En enero de 2012, nació su primer hijo de nombre Adrian, fruto de su relación con Eric Hanschke. El 28 y 29 de marzo de 2011 su compañía "D1 Dance" se presentó en el Festival de Coreógrafos en Nueva York-Broadway, en el Manhattan Movement and Arts Center, organizado por el colectivo R.Evolución Latina (www.revolucionlatina.org). El mismo año dirigió el musical TuLima en el Teatro Peruano Japonés, presentado también en única función en la Plaza de Armas de Lima. 

En 2012, participó en la dirección coreográfica del musical Chicago. Seguidamente presentó el Festival Internacional de Culturas Urbanas "Pura Calle" en Lima. Actualmente realizó la dirección coreográfica de "Mamma Mía".

Destacada entre los 49 peruanos más innovadores de la historia y nombrada con la medalla de honor por la ciudad de Lima en el 2014. Es embajadora de la Marca Perú, Miembro del Consejo Consultivo del Ministerio de Cultura, y miembro del Directorio de Perú 2021, además fue miembro del Consejo Nacional de Educación (2021 - 2023).

Teatro 
Ballet
 La bayadera como Nikiya.
 Cascanueces como Hada Confite.
 El Lago de los cisnes como Odette/Odile. 
 Don Quijote como Kitri.
 Romeo y Julieta como Julieta.
 Blanca Nieves y los siete enanos como Madrastra.
 La Fille Mal Gardée como Lisa.
 El Corsario como Medora.

Directora Coreográfica 
 Mezcla (2007)
 Mezclados (2008)
 Más mezclados (2009)
 TuLima (2011)
 Mamma Mía (2016)
 Opening de los Juegos Olímpicos Panamericanos 2019- lima Perú (2019)

Directora General Creativa 
 Musical Blanca Nieves (2015)
 Musical Cenicienta (2016)
 Musical Sirena (2018)
 Opening del espectáculo Cumbre de las Américas (2017)
 Opening del espectáculo Comité Olimpico Internacional (2018)

Creaciones artísticas con la Compañía D1 
 Orígenes Virú (2017) Gira Londres / Perú : Arequipa,Trujillo
 Imagina Perú  (2018) Gira Londres

Genealogía

Véase también 

 Hip hop peruano

Referencias 
Notas periodísticas

 Vania Masías: "Yo tengo que dar el triple" - Entrevista del Diario El Comercio(16-8-05)
 Vania Masías: "Tenemos un año ayudando a chicos con la danza" - Entrevista del Diario Peru21(10-5-06)
 Vania Masías: Aniversario celestial - Entrevista del Diario La República(13-5-06)
 Vania Masías: "Hay que invertir en nutrición" - Entrevista del Diario El Comercio(21-5-06)
 Vuelo de ángeles - Reportaje del Suplemento Domingo del Diario La República(30-5-06)
 Los ángeles de Vania - Artículo del Diario El Peruano(16-6-06)
 Breakdance de rompe y raja - Entrevista de la Revista Cosas(19-7-06)
 Sueños de arena - Artículo de Lucy Telge aparecido en el Suplemento del Diario Peru21: 21 peruanos de exportación (21-8-06)
 Vania Esperanza - Artículo de la Revista Somos(10-2-07)
Vania Masías, energía creativa de Lima 2019 - Artículo Fundación La Calera

Específicas

Enlaces externos 
 Sitio web de Asociación Cultural D1 de Vania Masías

Nacidos en Lima
Bailarines de Perú
Alumnado del Colegio Villa María
Directores de teatro de Perú
Coreógrafos de Perú
Empresarios de Perú
Familia Málaga